Макферсон има више значења:
 Округ Макферсон (Јужна Дакота)
 Округ Макферсон (Канзас)
 Округ Макферсон (Небраска)
 Макферсон (Канзас)